een term uit de voertuigtechniek, zie: Naloop (voertuig)
een vorm van volksgeloof, zie: Naloop (volksgeloof)